

События 

 Столица династии Сун переместилась в Ханчжоу под давлением чжурчжэней, которые перебрались через Хуанхэ.

Россия
 На посадничество в Новгороде из Киева пришёл Данила.
 Киевский князь Мстислав Владимирович покорил Полоцкое княжество, захватил в плен и выслал в Константинополь полоцких князей.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1129 году
 Отакар III (маркграф Штирии)
 Кнуд V (король Дании)
 Генрих Лев, герцог Баварии и Саксонии и представитель рода Вельфов

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1129 году
 Ранульф ле Мешен
 Леопольд (маркграф Штирии)
 Имастасер, Ованес
 Новгородский посадник Завид Дмитрович.
 Ярослав Святославич, сын черниговского князя Святослава Ярославича.

См. также

Примечания